

Patronymie
 Alfred Bruer (1897-1976) est un Oberst allemand durant la Seconde Guerre mondiale.

Histoire
 Commanderie de Temple Bruer est le centre des domaines des Templiers dans le Lincolnshire.